Архипелаг Бисмарка (; прежде — Новая Британия) — одна из островных групп Меланезии в Тихом океане, к северо-востоку от Новой Гвинеи. Часть государства Папуа — Новая Гвинея. Площадь около 49 700 км².

География 
Состоит из двух больших островов (Новая Британия и Новая Ирландия), островов Адмиралтейства и других, более мелких.

Крупные острова гористые (на острове Новая Британия высотой до 2300 м), мелкие — вулканические и коралловые; есть действующие вулканы. Влажно-экваториальные леса.

 Провинция Манус (№ 9 на карте)
 Острова Адмиралтейства, включает группу из 18 островов:
 Манус, основной остров
 Лос-Негрос
 Лоу
 Ндрова (Дрова)
 Тонг
 Балуан
 Пак
 Purdy Islands
 Рамбутио
 Сент-Эндрюс
 Острова Западные, включает:
 Ауа
 Острова Хермит
 Острова Каниет
 Sae Island
 Острова Ниниго
 Вувулу
 Провинция Новая Ирландия (12)
 Новая Ирландия, основной остров
 Новый Ганновер
 Острова Сент-Маттиас
 Острова Табар
 Острова Лихир
 Танга
 Острова Фени
 Dyaul Island
 Провинция Восточная Новая Британия (4)
 Новая Британия, основной остров
 Острова Дьюк-оф-Йорк
 Провинция Западная Новая Британия (18)
 Новая Британия, основной остров
 острова Виту
 Провинция Моробе (11)
 Умбой
 Tolokiwa Island
 Саккар
 Ritter Island
 Malai Island
 Tuam Island
 Провинция Маданг (8)
 Лонг-Айленд
 Crown Island
 Каркар
 Багабаг
 Манам
 Провинция Восточный Сепик (5)
 Острова Схаутена

История 
Острова архипелага были открыты в 1616 году голландцами Виллемом Схаутеном и Якобом Лемером. Английские названия появились после 1700 года, когда в этих водах появился капер и исследователь Уильям Дампир. Во второй половине 1875 года английский священник Джордж Браун основал на острове Дюк-оф-Йорк первую христианскую миссию. В 1884 году архипелаг стал германской колонией и был назван по имени канцлера Отто фон Бисмарка. Административно архипелаг сформировал Восточный округ Германской Новогвинейской компании.

После Первой мировой войны в 1920 году архипелаг вошёл в состав австралийской мандатной территории Новая Гвинея.

Во время Второй мировой войны Территория Новая Гвинея была оккупирована Японией и стала ареной интенсивных боёв. В 1943 году по плану «Z» японского командования на архипелаге проходила линия обороны.

Население 
Этнический состав — меланезийцы и папуасы. Значительные населенные пункты и порты: Рабаул (о. Новая Британия), Кавиенг (о. Новая Ирландия), Лоренгау (о-ва Адмиралтейства).

Экономика 
Выращиваются кокосовая пальма, бананы, сахарный тростник, табак, хлопчатник. Рыболовство, лов жемчуга.

Литература 
 

Б
Архипелаг Бисмарка
Бывшие колонии Германии
объекты, названные в честь людей прижизненно